La línea 14 de d·bus conecta el centro con Bidebieta por Gros.

Paradas

Hacia Serapio Mujika 29
Plaza Gipuzkoa 37
Libertad 7 37
Pinares Mirakruz 14 29 31 33 36 
Plaza Vasconia 13 27 29 31 33 36 37
Jai-Alai 13 27 29 33 37
Reloj 13 27 
Elosegi 22
Intxaurrondo Zaharra 13
Alto de Miracruz 13 27
Elosegi 102
Juan XXIII 2
Bidebietako Anbulatorioa
Julio Urkixo 38
Serapio Mujika 29

Hacia Plaza Gipzukoa
Serapio Mujika 29
Juan XXIII 1 38
Elosegi 283
Alto de Miracruz Elosegi 271 13 24 31
Ulia 13 31
Elosegi 43
Ategorrieta 65 33
Ategorrieta 31 08 29 42
Gran Vía 21 08 29 42
Colón 17 08 17 24 33 40
Libertad 6 08 09
Plaza Gipuzkoa 37

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián